

Persone 
 Alfredo Pacheco – calciatore salvadoregno
 Andrei Pacheco – calciatore trinidadiano
 Antonio Pacheco – calciatore uruguaiano
 António Pacheco – ex calciatore portoghese
 Carlos Pacheco – fumettista spagnolo
 Daniel Pacheco – calciatore spagnolo
 Eddie Pacheco – cestista e calciatore filippino
 Edgar Iván Pacheco – calciatore messicano
 Edgar Pacheco – ex calciatore angolano naturalizzato portoghese
 Fernando Pacheco – calciatore spagnolo
 Jaime Pacheco – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Joaquim Pacheco – ex calciatore portoghese
 Johnny Pacheco – cantante dominicano naturalizzato statunitense
 Jonathan Pacheco – calciatore argentino
 José Emilio Pacheco – poeta, scrittore e traduttore messicano
 José Pacheco – calciatore messicano
 José Pacheco Gómez – calciatore spagnolo (1947-2022)
 José Pacheco – ex cestista portoricano
 Juan Pacheco – marchese di Villena (1419-1474)
 Marcelo Pacheco – ex calciatore cileno
 Marialy Pacheco – pianista cubana
 Miguel Pacheco – ex ciclista su strada spagnolo
 Pablo Pacheco – calciatore peruviano
 Rodrigo Pacheco – nobile ed inquisitore spagnolo 
 Rommel Pacheco – tuffatore messicano
 Sebastián Pacheco – giocatore di calcio a 5 argentino
 Sergio Pacheco – ex calciatore cileno
 Tywilliam Pacheco – schermidore brasiliano
 Víctor Pacheco – calciatore colombiano
 William Pacheco – ex calciatore venezuelano

Altro 
 Pacheco – census-designated place della California
 25001 Pacheco – asteroide della fascia principale
 Pacheco – antico nome del comune siciliano Paceco
 Coronel Pacheco – comune del Brasile